Style bezeichnet:
 einen Anglizismus, der in direkter Übersetzung Stil bedeutet
 ein HTML-Tag zum Aufrufen eines Cascading Style Sheets
 Style (Zeitschrift), eine Schweizer Frauenzeitschrift

Musik:
 Style (Band), schwedische Popband der 1980er Jahre
 Style (Christliche Band), deutsche Band christlicher Popmusik
 Style (Cameo-Album), Musikalbum der Band Cameo aus dem Jahr 1983
 Style (Luna-Sea-Album), Musikalbum der Band Luna Sea aus dem Jahr 1996
 Style (Namie-Amuro-Album), Musikalbum von Namie Amuro aus dem Jahr 2003
 Style (Lied), Lied von Taylor Swift

Film:
 Style (2001), indischer Film aus dem Jahr 2001
 Style (2004), burmesischer Film aus dem Jahr 2004
 Style (2006), indischer Film aus dem Jahr 2006
 Style (Fernsehserie), koreanische Fernsehserie aus dem Jahr 2009

Personen:
 Charles Style (* 1954), britischer Vizeadmiral

Siehe auch:
 Styling
 Steil
 Steyl
 Styles